Савёловское направление Московской железной дороги — железнодорожная линия от Савёловского вокзала в Москве до станции Савёлово (город Кимры) длиной 128 км. Участок до станции Дмитров двухпутный, далее однопутный. Станция Савёлово является пограничной между МЖД и Октябрьской железной дорогой (сама станция принадлежит ОЖД). Электрифицирована на всём протяжении. После станции Савёлово линия однопутная неэлектрифицированная. Участок Икша — Яхрома / Дмитров совмещён с Большим кольцом МЖД.

Имеет двухпутное ответвление в Аэропорт Шереметьево (только для поездов «Аэроэкспресс») и однопутное — от станции Вербилки до станции Дубна длиной 51 км.

Вдоль главной линии, а также вдоль ответвления в Дубну частично проходит Канал имени Москвы.

Административно линия входит в состав Московско-Смоленского региона МЖД. Управление Московско-Савёловской дистанции пути находится на станции Москва-Бутырская по адресу: Савёловская линия, 23.

При постройке линия входила в состав Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги (1900—1906), затем Северных железных дорог (1907—1936), Ярославской железной дороги (1936—1953), Северной железной дороги (1953—1959). В составе Московской железной дороги с 1959 года.

История 

Железнодорожная линия от Москвы на Савёлово начала строиться в конце XIX века по инициативе Саввы Мамонтова, акционера и директора общества Московско-Ярославской железной дороги. В 1900 году Мамонтов был обвинён в крупной растрате и, несмотря на то, что был оправдан, был полностью разорён, и дорога была выкуплена в казну. Линия открыта в декабре 1900 года на участке от станции Лосиноостровская через Бескудниково до Савёлово. Из-за задержки с выбором места для строительства вокзала первоначально соединялась через Бескудниковскую ветку. Участок Москва — Бескудниково появился в марте 1902 года.

Изначально на дороге были станции: Бескудниково, Хлебниково, Лобня, Икша, Яхрома, Дмитров, Вербилки, Талдом, Савёлово. Впоследствии появились платформы Лианозово (для жителей дачного посёлка), Катуар, Влахернская (ныне Турист). Для заправки водой паровозов были сооружены водонапорные башни на станциях Бескудниково, Хлебниково, Икша (не сохранились), Дмитров и Савёлово (снесена в 2000-х).

В 1918 году строится ветка Савёлово — Калязин. В конце 30-х годов в связи со строительством Углического водохранилища была в кратчайшие сроки построена железнодорожная линия от Калязина до Углича.

Ветка Вербилки — Большая Волга была построена в 1932 — 1935 годах заключёнными Дмитлага для строительства канала имени Москвы.
В 1940 году передана в состав Ярославской железной дороги. 
Разобрана во время войны, восстановлена в 1950-х и продлена до Дубны в 1969 году.

В ходе реорганизации в 1950-х годах железнодорожная линия Москва — Дмитров — Вербилки — Калязин — Углич с веткой Вербилки — Большая Волга включена в состав Московской железной дороги.

Участок Бескудниковской ветви Лосиноостровская — Институт Пути был электрифицирован в 1945, Бескудниково — Институт Пути — в 1955. Участок Москва — Икша электрифицирован в 1954 году, Икша — Дмитров — в 1956, Дмитров — Каналстрой — в 1961, Каналстрой — Вербилки — Дубна — в 1970. Вербилки — Савёлово — в 1978. На всех участках постоянный ток, напряжение 3 кВ. Дорога после Савёлово по-прежнему не электрифицирована.

В 1987 году закрыта и разобрана Бескудниковская ветка.

Современное развитие 
В 2008 году построена двухпутная линия в аэропорт Шереметьево, регулярное движение аэроэкспрессов началось в июне 2008 года. В 2010 году ежесуточно по линии было пущено две пары обычных пригородных поездов, впоследствии отменённых. Первоначально движение осуществлялось с Савёловского вокзала, затем Белорусского вокзала без промежуточных остановок. С 2019 года поезда «Аэроэкспресс» ходят от станции Одинцово, до Окружной следуют со всеми остановками, кроме Тимирязевской.

После запуска в 2008 году аэроэкспрессов «Савёловский вокзал — Терминал Шереметьево» (позднее маршрут стал начинаться от Белорусского вокзала) была реконструирована платформа Шереметьевская в обоих направлениях. Полностью реконструированы платформа № 4 Савёловского вокзала, платформы Каналстрой, Депо, Морозки.

С 27 апреля 2011 года на Савёловском вокзале введена в строй вторая платформа (№ 5) для сквозного движения с Белорусского направления. На ней установлены навесы оранжевого цвета.

В 2009 году начато и к 2010 году окончено строительство второй пассажирской платформы на третьем пути станции Вербилки.

В 2012 году закончена реконструкция платформы Депо, в 2013 году — платформы Долгопрудная, Дегунино. В 2014 году — станция Бескудниково со строительством мини-вокзала и турникетного павильона, Луговая (платформа в Москву), станция Икша. В 2015 году — Окружная, Луговая (платформа в область), станция Яхрома. В 2016 году — Некрасовская. Реконструированы станции Дубна и Большая Волга в городе Дубна.

В 2018 году открыт обновлённый остановочный пункт Окружная.

В сентябре 2017 года распоряжением Правительства России в уставный капитал ОАО «РЖД» направлен взнос в размере 13,15 млрд рублей. Средства в сумме 9,41 млрд рублей пойдут, в частности, на строительство дополнительных остановочных пунктов Московской железной дороги и интеграцию Савёловского направления МЖД и Московского центрального кольца.

МЦД 
15 ноября 2017 года было объявлено о планах Правительства Москвы совместно с РЖД создать новую транспортную систему с тактовым курсированием городских поездов — Московские центральные диаметры (МЦД). Первая линия этой системы (D1) объединила Савёловское и Белорусское направления на участке от Лобни через Москву до Одинцово. Длина маршрута — 52 км (в том числе по данной линии — 26 км), время хода — 1 час 20 мин. Тактовое движение поездов по D1 началось 21 ноября 2019 года. Движение по Савёловскому направлению дальних пригородных поездов, экспрессов до Дубны и «аэроэкспрессов» сохранилось, за исключением экспрессов до Лобни и Дмитрова, которые были отменены при запуске МЦД-1. Маршрут обслуживает ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Перспективы 

20 декабря 2013 года на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области принято решение о строительстве третьего и четвёртого главных путей на участке от Белорусского вокзала до Лобни, а также новой эстакадной линии к северному терминалу аэропорта Шереметьево. Пуск линии в аэропорт планируется в начале 2022 года. Строительство новых главных путей началось в 2019 году, сроки ввода в эксплуатацию сдвинуты до 2025 года.

На линии планируется построить новые остановочные пункты: Петровско-Разумовская и Дмитровская для интеграции с метро и другими линиями МЦД, Илимская — между Бескудниково и Лианозово, при этом последний будет сдвинут к одноименной станции метро.

В перспективе направление планируется как основной грузовой ход между Москвой и Санкт-Петербургом со строительством на всём протяжении второго главного пути и электрификацией. Это связано с необходимостью окончательно освободить главный ход Октябрьской железной дороги от остатков грузового движения.

Движение 
Движение представлено в основном пригородными поездами, поездами «Аэроэкспресс» в Шереметьево, региональным экспрессом в Дубну. Объём пригородных перевозок по линии составляет 145 пар пригородных поездов в сутки (2018).

Лыжный поезд Яхрома 
Зимой 2020—2021 регулярно ходил ретро-поезд Москва-Яхрома. Он обслуживал горнолыжные спуски, работал состав ЭР2, ходил ежедневно, кроме понедельников. В пути делал остановку на станциях Турист и в направлении Москвы на Окружной.

Поезда дальнего следования 
Поезд до Рыбинска отправляется раз в неделю с Восточного вокзала: по пятницам отправление из Москвы, в воскресенье — обратно из Рыбинска. Технически состав проходит по Савёловскому направлению, начиная от станции Дегунино, свернув с Московского центрального кольца. До середины 1999 года также ходил поезд до Санкт-Петербурга по длинному маршруту через станцию Сонково.

Пассажирские платформы 
На всей линии высокие платформы. Турникетами для прохода пассажиров оборудованы Савёловский вокзал, Тимирязевская, Окружная, Бескудниково, Лианозово, Новодачная (только платформа из Москвы), Долгопрудная и станция Дмитров. Таблички с названиями станций выкрашены в оранжевый и тёмно-красный цвета (ранее — в синий и оранжевый).

Критика 
Открытие движения экспрессов Савёловский вокзал — Лобня в 2005 году, Аэроэкспресса в Шереметьево в 2008 году выявили серьёзные проблемы в организации движения на магистрали. Движение экспрессов в Лобню, Дмитров и Дубну, аэроэкспрессов в Шереметьево по одним путям с пригородными электропоездами привело к неудобствам для пассажиров последних: нарушилась регулярность расписания, интервалы в движении электричек возросли до 50 минут, переполненные электрички остаивались в ожидании обгона экспрессами на станциях Бескудниково и Марк, это привело к чрезмерному скоплению пассажиров на станциях в часы пик, вызвало недовольство пассажиров и критику в прессе. Ситуация усугубилась с конца мая 2010 года, когда Аэроэкспрессы стали ходить с частотой раз в 30 минут. Обгон электричек экспрессами был прекращён в октябре 2015 года, когда было введено в действие оптимизированное расписание.

Реконструированные платформы на Савёловском направлении, адаптированные для электропоездов «Иволга», имеют зазор с более высоким уровнем тамбура вагонов электропоездов Демиховского машиностроительного завода в 25 см, что создаёт трудности для пассажиров с тяжёлым багажом и хозяйственными сумками, а также для маломобильных и пожилых пассажиров.

Примечания

Литература 
 Краткие сведения о развитии отечественных железных дорог с 1838 по 1990 г. М.: МПС, 1996
 Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М.: Транспорт, 1981

Московско-Смоленский регион Московской железной дороги
Линии Московской железной дороги
Железнодорожный транспорт Москвы
Железнодорожный транспорт Московской области
Железнодорожный транспорт Тверской области